De Brand (Nederland), een natuurgebied in Noord-Brabant
De Brand (België), een natuurgebied in Belgisch-Limburg
De Brand (wijk), een wijk in Amersfoort
Sportpark De Brand, een sportpark in Berlicum